У́лица Соло́мина — название нескольких улиц в ряде населённых пунктов:
 Василия Соломина — улица в Мотовилихинском районе города Перми.
 Соломина — улица в селе Кленовское Нижнесергинского района Свердловской области
 Соломина — улица в посёлке городского типа Шаховская Шаховского района Московской области

См. также 
 Веры Соломиной — улица в Куйбышевском районе города Новокузнецка.